Christiana „Chris“ Leucas (* 25. April 1986 in Miami, Florida) ist eine US-amerikanische Schauspielerin und Model.

Leben 
Leucas, die spanischer, irischer und cherokeischer Herkunft ist, fasste nach eigener Aussage mit sechs Jahren den Entschluss, Schauspielerin zu werden. Mit acht trat sie der ersten Jugendschauspielgruppe bei. Bis zum Abitur war sie auch in diversen Bühnenstücken zu sehen. 2007 zog sie nach Los Angeles um in die Hollywood-Branche zu gelangen. Dort verdiente sie ihr erstes Geld mit Modelshootings.

Karriere 
2009 war sie in dem Film The People's Agency, in dem Kurzfilm Star-ving, in der historischen Dokumentation Battles BC und in Elo zu sehen. 2010 folgte eine Nebenrolle in The Lempke Brothers. Im selben Jahr folgte ein Auftritt in Lost Everything. 2012 spielte sie im Horrorfilm Devil Inside mit. Im 2013 erschienenen The Last Stand hatte sie eine Rolle inne. 2014 spielte sie in insgesamt vier Episoden der Serie The Lottery die Rolle der Angela Maria Perez. Im selben Jahr hatte sie auch eine Rolle in Pocket Listing.

Soziales Engagement 
Sie ist Schirmherrin ihrer eigenen Stiftung, der Christiana Leucas Foundation, die sich für Gleichberechtigung der Frauen, Schutz gegen Mobbing, diverse Hilfe für alleinerziehende Mütter und Bildung für Frauen und Kinder einsetzt.

Filmografie 
 2009: The People's Agency
 2009: Star-ving (Fernsehserie, 1 Folge)
 2009: Battles BC (Fernsehserie, 1 Folge)
 2009: Elo
 2010: The Lempke Brothers
 2010: Lost Everything
 2012: Devil Inside
 2013: The Last Stand
 2014: The Lottery (Fernsehserie, 4 Folgen)
 2014: Pocket Listing
 2016: Storage Locker 181
 2017: Falling for Angels (Fernsehserie, 1 Folge)
 2017: Miss Me This Christmas
 2019: My Decision (Kurzfilm)
 2022: Free Dead or Alive

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Model
US-Amerikaner
Geboren 1986
Frau